Падинска Скела, или колоквијално Падињак, је насеље у градској општини Палилула, у Граду Београду. Према попису из 2011. било је 9263 становника.

Овде се налази ОШ „Олга Петров” Београд.

Демографија 
У насељу Падинска Скела живи 7752 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 36,8 година (35,7 код мушкараца и 37,8 код жена). У насељу има 3314 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 2,97.

Ово насеље је углавном насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пораст у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Све вести из Падинске Скеле — Интернет портал становника леве обале Дунава у Београду

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Палилулска насеља
Београдска насеља
Википројект географија/Насеља у Србији
Бивше београдске општине